Polana – Vaspolony szlovéniai falu szlovén neve
 Polana – lengyel falu a Kárpátaljai vajdaságban